Montalvos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montalvos (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Montalvos (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar